Ci sono stati tre assedi della città di Marienburg (o Malbork):

Assedio di Marienburg (1410);
Assedio di Marienburg (1454);
Assedio di Marienburg (1457).